Die Saison 2013/14 der mexikanischen Liga MX begann am Freitag, 19. Juli 2013 mit den Begegnungen zwischen den Gallos Blancos Querétaro und den Monarcas Morelia (1:3) sowie dem Club Tijuana und dem Club Atlas (3:3). Beide Titel der Saison gingen an den Club León, dem erst in der Saison 2011/12 nach zehnjähriger Abstinenz die Rückkehr in die höchste Spielklasse gelungen war. Seit der Einführung von zwei Meisterschaftsrunden pro Saison (Apertura und Clausura) im Sommer 1996 war dies noch keinem anderen Verein gelungen.

Besonderheiten vor der Saison 
Der in der vorangegangenen Saison sportlich abgestiegene Querétaro FC sicherte sich den Klassenerhalt durch eine Lizenzverschiebung der Jaguares de Chiapas, die ihrerseits dem Abstieg durch den Erwerb der Lizenz des San Luis FC entgingen. Dieser Vorgang war das Ende des Vereins aus San Luis Potosí, für den mit Atlético San Luis ein Nachfolgeverein gegründet wurde, der für die Saison 2013/14 das Recht zur Teilnahme an der zweiten Liga erwarb.

Sportlicher Aufsteiger aus der zweiten Liga war der CF La Piedad als Meister der vorangegangenen Saison, doch aufgrund des Lizenzerwerbs der Tiburones Rojos Veracruz nehmen diese den Aufstieg wahr, während der CF La Piedad (vorübergehend) zum Erliegen kam.

Liguillas der Apertura 2013

Viertelfinale 
América setzt sich bei Gleichstand nur aufgrund der besseren Platzierung in der Tabelle der Punktspielrunde gegen die Tigres durch.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Für León, die kürzlich noch zehn Jahre in der zweiten Liga verbracht hatten, war es der erste Meistertitel seit mehr als zwanzig Jahren.

|}

Liguillas der Clausura 2014

Viertelfinale 
Der alte und neue Meister León setzt sich in dieser Runde lediglich aufgrund der Auswärtstorregel durch.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
León profitierte in den Finalspielen von der Tatsache, dass die Auswärtstorregel im Endspiel außer Kraft gesetzt ist. Nach einer 2:3-Heimspielniederlage und einer 1:0-Führung nach der regulären Spielzeit im Rückspiel wurde daher eine Verlängerung erforderlich. Juan Ignacio González erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand und somit zum Meistertitel in der 111. Minute per Kopf.

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2013 

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2014 

|}

Kreuztabelle zur Saison 2013/14 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2013
Fußballsaison 2013/14